[] bezeichnet:
 einen dramaturgischen Handlungsbogen, siehe Handlung (Erzählkunst)
 eine Treatment-ähnliche Vorstufe zum Drehbuch einer Seifenopern-Folge, siehe Drehbuch#Drehbuchentwicklung
 den geplanten Match- und Fehdenverlauf im Wrestling, siehe Storyline (Wrestling)

 die Storyline-Methode, einen handlungsorientierten Unterrichtsansatz für praktische und kreative Eigenaktivität der Schüler in einem meistens fächerübergreifenden Unterricht
 eine Vorgehensweise in der Kommunikation wissenschaftlicher Ergebnisse, siehe Storyline (Wissenschaftskommunikation)